7-й чемпионат Узбекистана по футболу 1998 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 20 клубов) с 1 апреля по 31 октября 1998 года.

Участники 

 «Тадбиркор» (Ургенч) сменил название на ФК «Ургенч».
 «Афросиаб» (Самарканд) сменил название на ФК «Самарканд».

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1998
 Вторая лига Узбекистана 1998
 Кубок Узбекистана 1998

Ссылки 
 Uzbekistan 1998 

1998
Спорт в Узбекистане в 1998 году